Popis kineskih vladara sadrži sve vladare Kine. U Kini su vladari imali barem jedno vladarsko ime. U ovom popisu navedeno je jedno ime za svakog vladara, ono najpoznatije te ono koje se najčešće koristi. Na kineskom kralj (kineski: 王 Wáng) i car (皇帝 Huángdì). Ovaj popis sadrži vladare Kine od preddinastijskog razdoblja gdje se nalaze vladari koji se spominju u legendama do Kineskog Carstva u 20. stoljeću.

U prvom stupcu nalaze se imena vladara, kraljeva ili careva. U drugom stupcu nalazi se period vladavine vladara. U trećem stupcu nalaze se napomene.

Preddinastijsko razdoblje
Ovdje se nalaze carevi u legendama. Najpoznatiji je Nüwa.

Dinastija Xia

Dinastija Shang

Dinastija Zhou

Dinastija Qin

Dinastija Han

Tri Kraljevstva

Dinastija Jin

Šesnaest Kraljevstava

Sjeverne i Južne Dinastije

Dinastija Sui

Dinastija Tang

Pet Dinastija i Deset Kraljevstava

Dinastija Liao

Dinastija Song

Zapadna Xia

Dinastija Jin

Dinastija Ming

Dinastija Shun

Dinastija Quing

Taiping

Kinesko Carstvo

Izvori
 Popis vladara Kine
 Kineski carevi i jedna carica
 Kina i njezini kultni vladari
 Carevi Dinastije Sui

Vladari
Politika Kine
Popisi vladara